Язы́чник — человек, исповедующий язычество. А также:
  — обозначение представителей нееврейского народа.
 Язычник — растение рода серпуха,

См. также 
 Язычники (значения)